La capacité de saturation est la faculté des armes à feu à rendre trop dangereux ou impossibles le mouvement et la station dans une zone, sous peine de dégâts/destruction ou de blessure/mort.

Voir aussi 
Tir de suppression

Arme à feu